Tento článek se zabývá tématem obyvatelstva Itálie. V roce 2011 měla Itálie 59 433 744 obyvatel, což z ní činilo 23. nejlidnatější stát na světě. Itálie měla podle odhadů (ISTAT) k 1. lednu 2015 celkem 60 808 000 obyvatel.

Populace Itálie se během 20. století téměř zdvojnásobila, ale růst byl extrémně nevyvážený kvůli vysoké vnitřní migraci ze zemědělského jihu na průmyslový sever, což byl fenomén způsobený italským hospodářským zázrakem v padesátých a šedesátých letech. Navíc po staletích emigrace se Itálie od osmdesátých let stala poprvé ve své moderní historii výrazným cílem imigrace. Podle italské vlády bylo v lednu 2014 v Itálii 4 922 085 cizinců.

Vysoká plodnost a čísla porodnosti přetrvala do sedmdesátých let, poté začala plodnost dramaticky klesat. To vedlo k rapidnímu stárnutí populace. Na konci první dekády 21. století byl jeden z pěti Italů starší než 65 let. Plodnost se z celkového nejnižšího čísla 1,18 dítěte na ženu v roce 1995 zvýšila na číslo 1,41 v roce 2008.

Itálie nemá žádné oficiální náboženství, nicméně katolická církev hraje ve společnosti silnou roli.

Urbanizace 
Asi 68 % obyvatel Itálie je klasifikováno jako městská populace, což je mezi rozvinutými zeměmi relativně nízké číslo. Největšími městskými oblastmi jsou:
 Milán – více než 5 milionů obyvatel
 Řím – více než 4 miliony obyvatel
 Neapol – více než 3 miliony obyvatel

Etnické skupiny 

Itálie bývala od konce 19. století do sedmdesátých let zemí masové emigrace. Italské komunity kdysi vzkvétaly v dřívějších koloniích – Eritreji (skoro 100 000 Italů na začátku 2. světové války), Somálsku a Libyi (150 000 Italů, což tvořilo 18 % celkové populace Libye). Všichni libyjští Italové byli v roce 1970 vyhoštěni ze země. Po jugoslávském zabrání Istrie v roce 1945 oblast opustilo až 350 000 Italů.

Mnoho lidí s plným nebo částečným italským původem žije v Brazílii (35 milionů), Argentině (20 milionů), Spojených státech amerických (17,8 milionu), Francii (5 milionů), Uruguayi (1,5 milionu), Kanadě (1,4 milionu), Venezuele (900 000) a Austrálii (800 000).

Kvůli rozsáhlým ekonomických a společenským změnám, která začaly poválečnou industrializací a které zahrnují nízkou porodnost a stárnoucí populaci a tudíž úbytek pracovních sil, začala Itálie v osmdesátých letech lákat imigranty z cizích zemí. Značná část z nich dnes pochází z východní Evropy a severní Afriky. V současnosti je v Itálii oficiálně registrovaných asi milion Rumunů (asi desetina z nich jsou Romové) a tvoří tak největší skupinu lidí žijících v Itálii, ale narozených v jiné zemi. Následují Albánci a Maročané; každá skupina tvoří asi 500 000 lidí.

Etnicky jsou Italové hlavně potomky Italiků, s přídavkem germánské populace (např. Langobardi, od kterých pochází limitovaná dispozice k blond vlasům v některých italských oblastech) a ve velmi malé míře sousedících etnik – Slovanů, Albánců atd.

Jazyky 

Oficiálním jazykem země je italština. Publikace Ethnologue (Ethnologue: Languages of the World) odhaduje, že v Itálii mluví italštinou jako mateřským jazykem asi 55 milionů lidí a dalších 6,7 milionu ve světě. 120 až 150 milionů lidí na světě užívá italštinu jako druhý nebo kulturní jazyk.

Vývoj populace 
Demografická statistika od roku 1900

Náboženství 

Římské katolictví je zdaleka nejrozšířenější náboženství v Itálii, celých 87,8 % italské populace se označuje za katolíky, ačkoliv jednom jedna třetina z nich se zároveň označuje za aktivní katolíky (36,8 %).

Podle nejnovějšího výzkumu Eurobarometru z roku 2005 74 % Italů odpovědělo, že "věří, že existuje Bůh", 16 % odpovědělo, že "existuje nějaká forma duše nebo životní síly" a 6 % odpovědělo, že "nevěří, že existuje nějaká forma duše, Boha nebo životní síly".

Demografické statistiky 
Následující demografické statistiky vycházejí z Istituto Nazionale di Statistica a Cia World Factbook.

Populace 
 61 482 297 (červenec 2013, odhad)

Věková struktura 
 0-14 let: 13,5 % (muži 4 056 156/ženy 3 814 070)
 15-64 let: 66,3 % (muži 19 530 696/ženy 18 981 084)
 65 let a víc: 20,2 % (muž 4 903 762/ženy 6 840 444) (2010, odhad)

Průměrný věk 
 celkově: 44,2 let
 muži: 43,0 let
 ženy: 45,3 let (2013, odhad)

Populační růst 
 0,34 % (2013, odhad)

Narození/obyv. 
 8,94 narození/1 000 obyv. (2013, odhad)

Úmrtí 
 10,01 úmrtí/1 000 obyv. (2013, odhad)

Úmrtí matek 
 4,0 úmrtí/100 000 živě narozených (2010)

Úmrtí dětí při porodu 
 celkově: 3,33 úmrtí/1 000 živě narozených
 muži: 3,54 úmrtí/1 000 živě narozených
 ženy: 3,12 úmrtí/1 000 živě narozených
(2013, odhad)

Naděje dožití 
 celkově: 84,00 let
 muži: 83,00 let
 ženy: 85,00 let (2015)

Plodnost 
 1,39 dítěte na ženu (italští občané)
 1,91 dítěte na ženu (cizinci)
 1,39 dítěte na ženu (občané celkově) (2014)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Italská společnost
Itálie